Alvaro Lasi – ex calciatore italiano
 Johann Lasi – aviatore austro-ungarico
 Maurizio Lasi – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano